Klíč má více významů:

Technický nástroj nebo přístroj
 Klíč – nástroj k odemykání a zamykání zámku
 Klíč (nářadí) – montážní klíč, nástroj pro šroubování šroubů a matic
 Telegrafní klíč – ruční přístroj k vysílání Morseových znaků
 Stavěcí klíč – tyč k přestavování tramvajových výhybek

Pomůcka k určení: 
 Klíč (hudba) – speciální znak na začátku notové osnovy k určení referenčního tónu
 basový klíč
 houslový klíč
 Určovací klíč – knižní pomůcka ulehčující praktické určování jevů podle jejich charakteristických znaků
 Botanický klíč – knižní pomůcka pro určování druhu (specie) u vyšších rostlin
 Ornitologický klíč – knižní pomůcka pro určování druhu (specie) u ptáků
 Klíč (databáze) – indexovací hodnota v databázi
 Klíč (kryptografie) – šifrovací klíč k šifrování a dešifrování dat
 Volební klíč – číselný poměr jako pomůcka k rozdělování

Pomůcka k dosažení nějakého cíle:
 klíč k poznání, klíč k úspěchu

Místa
 Klíč (Lužické hory) – hora u Nového Boru v okrese Česká Lípa, jeden z nejvyšších vrcholů Lužických hor
 Klíč (přírodní rezervace)
 Klíče (Praha-východ) – část obce Konojedy 

Organizace a seskupení
 Základní a Mateřská škola Klíč v České Lípě
 Klíč (hudební skupina) – folková hudební skupina

Názvy uměleckých děl
 Klíč (televizní film) – český televizní film z roku 1962
 Klíč (film) – český film z roku 1971 režiséra Vladimíra Čecha
 Klíč (opera) – jednoaktová komická opera Jiřího Berkovce z roku 1997
 Klíč (Strážci času) – část trilogie australské spisovatelky Marianne Curleyové z žánru sci-fi a fantasy

Klíč (příjmení)
 Karel Klíč (1841–1926) – český malíř
 Josef Klíč (* 1976) – český violoncellista a koncertní mistr Národního divadla v Brně

Externí odkazy